Boda István (1894-1979) pszichológus
Boda István (1928) költő, író